Шматков — фамилия. Известные носители:

 Шматков, Владимир Антонович (род. 1942) — советский и российский учёный, специалист в области гидрологии.
 Шматков, Юрий Дмитриевич (1922—1970) — советский инженер-технолог в системе атомной промышленности.

См. также 
 Шматко